В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Розмарі Казалс (2-ге коло)
  Ненсі Гюнтер (1-ше коло)

 Маріта Редондо (півфінал)
 Террі Голледей (1-ше коло)
 Сью Баркер (2-ге коло)
 Наталія Чмирьова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976